

Codici 
 MRX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bandar Mahshahr Mahshahr (Iran)
 mrx – codice ISO 639-3 della lingua maremgi

Fisica 
 MRX – sigla del Magnetic Reconnection Experiment, esperimento del Princeton Plasma Physics Laboratory